Tinda kan syfta på följande:
 Tinda (djur), ett släkte vapenflugor
 Tinda (vattendrag i Kongo-Kinshasa)